Gilpin ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Gilpin (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Drew Gilpin Faust (* 1947), US-amerikanische Historikerin und Präsidentin der Harvard-Universität
 Henry D. Gilpin (1801–1860), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Laura Gilpin (1891–1979), US-amerikanische Fotografin
 Peri Gilpin (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Gilpin (1930–2018), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Sawrey Gilpin (1733–1807), englischer Tiermaler; Bruder von William Gilpin (Maler)
 William Gilpin (1813–1894), US-amerikanischer Politiker und von 1861 bis 1862 Territorialgouverneur von Colorado
 William Gilpin (Maler) (1724–1804), englischer Geistlicher, Maler und Kunsttheoretiker; Bruder von Sawrey Gilpin
 William Sawrey Gilpin (1762–1843), englischer Maler und Landschaftsgestalter; Sohn von Sawrey Gilpin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gilpin (Colorado)
 Gilpin (Kentucky)
 Gilpin (Maryland)
 Gilpin (Nevada)
 Gilpin (Pennsylvania)
 Gilpin (Texas)
 Gilpin Township, Ort in Pennsylvania
 Gilpin County, Verwaltungseinheit in Colorado